Răchita  ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Răchita (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Răchita (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Răchita (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Răchita de Jos, Dorf im Kreis Dolj
 Răchita de Sus, Dorf im Kreis Dolj

Flussname
 Răchita (Fluss), Fluss in Rumänien

Siehe auch:
 Răchită